Эренфельс () — имя собственное; распространено в виде фамилий или топонимоф.

Персоналии 
 Эренфельс, Христиан (1859—1932) — австрийский философ и психолог, ученик Франца Брентано, представитель Австрийской школы.
 Норман-Эренфельс, Карл Фридрих Лебрехт фон (1784—1822) — граф, вюртембергский генерал. Герой Освободительной войны Греции 1821—1829 годов.

Топонимы 
 Эренфельс — старинный каменный замок в земле Гессен, Германия.